Аху́ндов — мусульманская фамилия. Имеет женскую форму .

Известные носители 
 Ахундов, Агамуса Агасы оглы (1932—2015) — советский и азербайджанский языковед.
 Ахундов, Ариф (род. 1972) — азербайджанский легкоатлет.
 Ахундов, Асадулла Джавад оглы (1873—1927) — азербайджанский революционер, редактор.
 Ахундов, Бахман Юсиф оглы (1910—1984) — азербайджанский советский экономист.
 Ахундов, Бахрам-бек Мирза Джафар-бек оглы (1861—1932) — азербайджанский медик, член парламента Азербайджанской республики.
 Ахундов, Вагиф Алибала оглы (род. 1950) — начальник Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики, генерал-полковник.
 
 
 Ахундов, Давуд Ага оглы (1918—2003) — азербайджанский архитектор и историк архитектуры.
 Ахундов, Искендер Аслан оглы (1935—2009) — азербайджанский поэт, писатель, общественный деятель.
 
 
 Ахундов, Мирзабек Таибекович (1897—1928) — российский революционный деятель.
 Ахундов, Рамиз Габиб оглы (1937—2015) — азербайджанский режиссёр.
 Ахундов, Рухулла Али оглы (1897—1938) — 1-й секретарь ЦК КП Азербайджана (1925—1926).
 Ахундов, Саттар Али оглы (1914—1994) — советский, азербайджанский писатель.
 Ахундов, Сулейман Сани (1875—1939) — азербайджанский драматург.
 Ахундов, Сяфа Фатулла оглы (1958—1992) — Национальный Герой Азербайджана, шехид Карабахской войны.
 Ахундов, Тимур (род. 1984) — украинский боксёр.
 
 Ахундов, Турал Мохсум оглы (род. 1988) — азербайджанский футболист.
 Ахундов, Тэюб Мирза гасан оглы (1920—?) — советский и азербайджанский кинооператор.
 Ахундов, Фуад Намикович (род. 1966) — российский и азербайджанский финансист, бизнесмен.
 Ахундов, Ширали Бахшали оглы (1886—1960) — талышский общественно политический деятель, революционер.

Составная фамилия 
 Ахундов-Гургенли, Ахмет (1909—1943) — туркменский литератор, писатель, поэт и собиратель фольклора, автор учебников.

